Fusch steht für:

 Fusch an der Großglocknerstraße, eine Gemeinde im Land Salzburg in Österreich

Fusch ist der Familienname von:

 Gustav Fusch (1871–1943), deutscher Maschinenbau-Manager

Siehe auch:
 Pfusch